Seaforth peut désigner :
 Seaforth, une ville du Minnesota ;
 Seaforth, une île en Écosse ;
 Seaforth, une ville de l'Ontario au Canada ;
 Seaforth, une série télévisée britannique ;
 Seaforth, un fleuve en Nouvelle-Zélande ;
 Loch Seaforth, un loch en Écosse.

Homonymie de toponyme